En Gedi – kibuc w Izraelu
 Park Narodowy En Gedi – Park Narodowy w Izraelu
 En Gedi (woda butelkowana) – izraelska woda mineralna En Gedi